55. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 1–5 września 1982 na brytyjskim torze Goodwood Circuit koło Chichester. Były to czwarte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1922, 1961 i 1970). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Również nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali. 

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 4. miejsca przez Andrzeja Serediuka w wyścigu ze startu wspólnego amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 10 zawodników w trzech konkurencjach (bez wyścigu ze startu wspólnego kobiet).

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1982 w kolarstwie
1982 w Wielkiej Brytanii
Kolarstwo w Wielkiej Brytanii